Leetch ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Leetch (* 1968), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Russell Leetch (* 1982), englischer Musiker